

Persone
 Enrico Medi (1911-1974) – fisico, politico e accademico italiano
 Medì (1964) – percussionista, compositore e autore tedesco

Altro
 33376 Medi – asteroide della fascia principale
 Medi – antico popolo iranico
 Pesi medi – categoria di peso del pugilato
 Pesi medi – categoria di peso nelle arti marziali miste